BNP Paribas Open 2017 (kobiety)
 BNP Paribas Open 2017 (mężczyźni)